Змагання з плавання на дистанції 200 метрів комплексом серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 5 серпня (попередні запливи і півфінали) і 6 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:30.

Півфінали
Початок півфіналів о 18:45.

Півфінал 1

Півфінал 2

Повторний заплив 
Повторний заплив відбувся о 19:42.

Фінал
Фінал відбувся о 17:42.

Примітки 

200 метрів комплексом (чоловіки)